Kadłubek peut désigner en Pologne :

 Kadłubek, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kadłubek, village de la voïvodie de Mazovie